Narada (sanscrito: नारद, Nārada) o Narada Muni è un saggio divino della tradizione induista, che riveste un ruolo prominente in numerosi testi puranici, soprattutto nel Bhāgavata Purāṇa.
Narada è ritratto come un brāhmaṇa monaco con il potere di viaggiare tra pianeti e mondi distanti e che porta con sé una vina (strumento a corde), che utilizza per suonare inni, preghiere e canti in onore del suo Signore, Visnù/Krishna.

Narada è detto Manasaputra, "nato dalla mente" di Brahmā, e Triloka sanchaari, per il suo potere di viaggiare tra i "tre mondi" (triloka): Swargaloka, il mondo celeste, Mrityuloka, il "mondo della morte" (la Terra) e Patalloka, il mondo inferiore.

Nella tradizione vaiṣṇava Narada è tenuto in grande considerazione proprio per la glorificazione continua dei nomi di Hari e Narayana (appellativi di Vishnu) e per la promozione del servizio devozionale, il Bhakti Yoga, così come spiegato nel testo tradizionalmente attribuito allo stesso Narada, il Narada Bhakti Sutra. È identificato come uno dei dodici mahajana, i grandi devoti di Dio. Nella vita precedente è stato un gandharva (essere alato), prima di diventare un rishi.
In alcuni testi è identificato come un avatāra parziale di Vishnu, e nella Bhagavad gita (10.26) Krishna afferma: "E tra i saggi e gli esseri celesti Io sono Narada".
Divenne una gopī di nome Naradi nelle foreste di Vrindavana per poter adorare Krishna.

Voci correlate 
 Kumara
 Bhāgavata Purāṇa
 Bhakti Yoga

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  Le istruzioni di Narada nel Srimad Bhagavatam
 
 
 
 
 

Mitologia induista
Rishi